Gloeocystidiellum — рід грибів родини Gloeocystidiellaceae. Назва вперше опублікована 1931 року.

Галерея

Примітки

Джерела 
 Donk, M.A. 1931. Revisie van de Nederlandse Heterobasidiomycetae en Homobasidiomycetae — Aphyllophoraceae I. Mededelingen van de Nederlandse Mycologische Vereeniging. 18-20:67-200 — P.156

Роди грибів
Агарикоміцети
1931 у науці